Dieser Artikel behandelt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1988.

EM-Qualifikation 
Als Gastgeber musste Deutschland keine Qualifikation bestreiten.

EM-Endrunde

Kader 

Zusätzlich stand Andreas Köpke (1. FC Nürnberg) als dritter Torhüter auf Abruf bereit. Er hätte in den Kader nachrücken dürfen, wenn sich einer der beiden Torhüter während des Turniers verletzt hätte.

Deutsche Spiele 
Gastgeber Deutschland traf in der Vorrunde auf Italien, Dänemark und Spanien. Nach einem anfänglich schwachen Auftritt gegen die Italiener konnte die Mannschaft ihre Leistungen steigern und gewann die beiden anderen Gruppenspiele gegen Dänemark und Spanien. Aufgrund der besseren Tordifferenz wurde der Gastgeber vor Italien Gruppenerster.

Vorrunde (Gruppe 1) 

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 1 und 2 ist die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

Halbfinale

Literatur 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6.
 Neue Fußballwoche (fuwo). Sportverlag Berlin, Berlin 1988, .
 Kicker-Sportmagazin. Olympia-Verlag, Nürnberg 1988, .

Einzelnachweise 

Deutschland
1988